Кумпи́лов — фамилия. Известные носители:

 Кумпилов, Мурат Каральбиевич (род. 1973) — российский государственный деятель, глава Адыгеи.
 Кумпилов, Кадырбеч Хизирович (1934—1990) — адыгейский советский поэт и переводчик.